Пу́лково может означать:

 Пулково — местность в южной части Санкт-Петербурга.
 Пулково (аэропорт) — аэропорт Санкт-Петербурга.
 Пулково (платформа) — ликвидированная в 1972 году железнодорожная платформа на линии Лужского направления (Санкт-Петербург — Гатчина-Варшавская — Сиверская — Строганово — Мшинская — Толмачёво — Луга I)
 Пулково (авиапредприятие) — до октября 2006 — российская авиакомпания (присоединена к ГТК «Россия»).
 ПСК «Пулково» — российская промышленно-строительная корпорация.

Населённые пункты 
 Пулково — деревня Ломоносовского района Ленинградской области.
 Пулково — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.

См. также 
 Пулковская обсерватория
 Пулковские высоты
 Пулковский меридиан
 Пулковский парк
 Пулковское